Исламапа има више значења:

 Исламапа (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Исламапа (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику